Histoire des Trois Royaumes peut désigner :
 La chronique historique Chroniques des Trois Royaumes couvrant la fin de la dynastie Han (184 — 220), et la période des Trois Royaumes de Chine (220-280).
 Le roman Les Trois Royaumes, roman historique chinois sur la fin de la dynastie Han et la période des  Trois Royaumes, 220-265, écrit par Luo Guanzhong au  d'après l'œuvre de Chen Shou écrite au